Jméno a příjmení Václav Blažek  má více nositelů:

 Václav Blažek (lingvista) (* 1959) – český lingvista
 Václav Blažek (politik) (1937–???) – český a československý politik KSČ z Novojičínska, poslanec FS za normalizace
 Václav Blažek (sochař) – český sochař, autor sochy K. H. Máchy v Litoměřicích z r. 1936